Hayes River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Hayes River, Fluss zur Hudson Bay in Manitoba
 Hayes River (Teslin Lake), Zufluss des Teslin Lake in British Columbia
 Hayes River (Back River), Nebenfluss des Back River in Nunavut
 Hayes River (Skwentna River), Nebenfluss des Skwentna River in Alaska